Morzeszczyn est un village polonais de la voïvodie de Poméranie et du powiat de Tczew. Il est le siège de la gmina de Morzeszczyn et comptait 684 habitants en 2006. 

Village dans la voïvodie de Poméranie
Powiat de Tczew